Звечан може бити:

 Звечан, насеље и сједиште општине Звечан, КиМ, Република Србија
 Општина Звечан, општина у Косовскомитровачком управном округу, КиМ, Република Србија
 Мали Звечан, насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Звечан (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија

или

 Звечански град или тврђава Звечан, тврђава